Kalianyar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalianyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Kalianyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,70, long 110,64), 
 Desa Kalianyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 110,68), 
 Desa Kalianyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 112,06), 
 Desa Kalianyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 112,09), 
 Kelurahan Kalianyar, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Kalianyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,18, long 111,90), 
 Desa Kalianyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,04, long 114,19), 
 Desa Kalianyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -6,87, long 115,30), 

Robotskapade Indonesienförgreningar